Favor debitoris – in diritto, principio generale di redazione normativa.
Favor debitoris – in diritto, tipologia del termine d'adempimento dell'obbligazione.